Wampirek – film z 2000 roku
 Wampirek –  powieść Angeli Sommer-Bodenburg
 Wampirek – skała wspinaczkowa w Czatachowej na Wyżynie Częstochowskiej